Ел Пенсамијенто има више значења:

 Ел Пенсамијенто (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пенсамијенто (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику